St.-Romanus-Kirchen sind Kirchen, die nach einem der zahlreichen Heiligen mit Namen Romanus benannt sind.

Deutschland 
 St.-Romanus-Kirche (Hahausen), Niedersachsen
 St. Romanus (Schweighausen), Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Frankreich 
 St-Romain-le-Puy (Saint-Romain-le-Puy) in Saint-Romain-le-Puy, Département Loire
 St-Romain (Blaye), Département Gironde
 St-Romain (Curzon), Département Vendée
 St-Romain (Mazérac), Département Gironde
 St-Romain (Saint-Romain), Département Côte-d’Or
 St-Romain (Wy-dit-Joli-Village), Département Val-d’Oise

Italien 
 San Romano Martire, Rom

Österreich 
 Pfarrkirche St. Roman

!
Romanus